Kowtun ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wladimirowitsch Kowtun (1965–2022), russischer Geschäftsmann, möglicherweise in den Mordfall Alexander Litwinenko verwickelt
 Illja Kowtun (* 2003), ukrainischer Kunstturner
 Juri Michailowitsch Kowtun (* 1970), Fußballspieler bei Spartak Moskau, WM-Teilnehmer 2002
 Maxim Pawlowitsch Kowtun (* 1995), russischer Eiskunstläufer
 Natalja Nikolajewna Kowtun (* 1964), russische Sprinterin
 Olena Kowtun (* 1966), ukrainische Tischtennisspielerin
 Walerij Kowtun (1944–2005), ukrainischer Ballettmeister